Максим Павлов:
 Павлов, Максим Витальевич (род. 1979) — российский шахматист, гроссмейстер (2014).
 Павлов, Максим Иванович (род. 1992) — российский певец-исполнитель народных песен и духовных баллад.